La Coppa Korać 1995-1996 di pallacanestro maschile venne vinta dall'Efes Pilsen.

Risultati

Turno preliminare

Primo turno

Alba Berlino e Stefanel Milano ammesse direttamente al turno successivo.

Secondo turno

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazione vincitrice

Voci correlate
Coppa Campioni 1995-1996
Coppa d'Europa 1995-1996

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
Coppa Korać